Atria puede referirse a:

 Atria, nombre propio de la estrella Alfa Trianguli Australis (α TrA).
 ATRIA, siglas de la Agrupación para Tratamientos Integrados en Agricultura.
 Atria, empresa que cotiza en la bolsa de Helsinki (Finlandia).